SETG ist die Abkürzung:
 Salzburger Eisenbahn- und Tramway-Gesellschaft, ehemalige österreichische Bahngesellschaft
 Salzburger Eisenbahn Transportlogistik, österreichisches Logistikunternehmen

Abkürzung